Die 17. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1993 Men's World Open Squash Championship) fand vom 18. bis 23. November 1993 in Karatschi, Pakistan, statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 120.000 US-Dollar.
 
Vorjahressieger Jansher Khan verteidigte seinen Titel erfolgreich, als er im Endspiel Jahangir Khan mit 14:15, 15:9, 15:5 und 15:5 besiegte. Dies war Jansher Khans fünfter WM-Titel. Jahangir Khan hatte zuvor seine Karriere bereits beendet, gab aber anlässlich der Weltmeisterschaft nochmals ein Comeback. Im Anschluss an das Turnier beendete er seine Karriere endgültig.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1993
Squashturnier in Karatschi
PSA World Tour 1993/94